

Personaggi fittizi
Orco (Ogre) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Ogre – personaggio della serie di videogiochi Tekken
Ogre – razza dell'universo di Warcraft
O.G.R.E. – nome di due organizzazioni dei fumetti DC Comics
Ampiogre – pseudonimo di "Ampio" quando manifesta la sua natura, membro QGSTAN

Geografia
Ogre – città della Lettonia
Distretto di Ogre – distretto della Lettonia con capoluogo la città omonima
Ogre – fiume della Lettonia

Altro
OGRE 3D – motore grafico 3D distribuito sotto licenza MIT
Ogre – gioco da tavolo pubblicato dalla Steve Jackson Games
Ogre – videogioco del 1986 tratto dal gioco da tavolo
Ogre – film del 2008 diretto da Steven R. Monroe